Denna artikel handlar om trollsländesläktet Anax, för jätten i grekisk mytologi, se Anax.

Anax är ett släkte av trollsländor som beskrevs av Leach 1815. Anax ingår i familjen mosaiktrollsländor. Släktet är spritt över större delen av världen och innehåller några av de största trollsländorna, som den afrikanska Anax tristis med ett vingbredd på upp till 125 millimeter.

Arter 
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Mosaiktrollsländor
Aeshnidae